Église allemande (Stockholm)
 Église allemande d'Helsinki
 Église évangélique allemande de Paris